Второй турнир за звание чемпионки мира по шахматам проходил в июле 1930 года в Гамбурге.
 
5 участниц из 5 стран — Австрии, Англии, Германии, Чехословакии, Швеции. 2 круга. 

После 1-го круга лидировала П. Вольф-Кальмар — 3½ очка из 4. Очко уступала лидеру В. Менчик; она потерпела поражение (единственное во всех турнирах) от В. Геншель. Во 2-м круге Менчик выиграла все партии и вновь завоевала звание чемпионки мира — 6½ очков. 2-е место заняла Вольф-Кальмар — 5½ очков, 3-е — Геншель — 4½.

Таблица

Литература 
 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1930 год в шахматах
Шахматные турниры в Германии
Спорт в Германии в 1930 году
Международные спортивные соревнования в Гамбурге